Walcot (North Lincolnshire) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Walcot – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Walcot – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Walcot – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Walcot – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Walcot – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 Walcot near Folkingham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire